Rushton kan avse:

 Rushton, Cheshire – en ort och civil parish i Cheshire West and Chester, Cheshire, England
 Rushton, Dorset – en ort i Dorset, England
 Rushton, North Yorkshire – en ort i North Yorkshire, England
 Rushton, Northamptonshire – en by i Northamptonshire, England
 Rushton, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Rushton, Staffordshire – en civil parish i Staffordshire, England
 Tarrant Rushton – en ort och civil parish i Dorset, England
 Rushton Park – en arena för australisk fotboll i Mandurah, Western Australia

Personer
 John Philippe Rushton (1943–2012), var en kanadensisk psykologiprofessor
 Rosie Rushton (1946–), en engelsk författare